1942, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1942 (computerspel), actiespel van het type Vertical scrolling shooter
NGC 1942, open sterrenhoop in het sterrenbeeld Goudvis